Æresdivisionen 2010-2011 var den 55. sæson i Æresdivisionen. Den begyndte 6. august 2010 og blev afsluttet 29. maj 2011. 

FC Twente var regerende mester. De nyoprykkede hold var De Graafschap og Excelsior. 

Ajax blev mester og Willem II rykket ned.

Tabel

Stadions

Topscorere

Referencer 

Fodboldsæson 2010-11
Fodbold i Nederlandene